Sternpunkterdung steht für:

 Erdung des Sternpunktes eines Drehstromnetzes, siehe Betriebserdung #Sternpunkterdung
 Zusammenschluss aller Massepotentiale in nur einem Punkt zur Vermeidung einer Erdschleife